Collegio elettorale di Albino – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Albino – collegio elettorale del Senato della Repubblica